Raymond H. Burke (1881–1954) – amerykański polityk
 Ray Burke (ur. 1943) – irlandzki polityk, minister
 Raymond Leo Burke (ur. 1948) – amerykański kardynał